Joan II de Cabrera (Mòdica, Ragusa ? - Sicília 1477) fou un jove noble català, vescomte de Cabrera i de Bas i cinquè comte de Mòdica i comte d'Osona.

Antecedents familiars 
Fill de Joan I de Cabrera i Joana de Carmain.

Biografia 
Morí ben jove, encara era infant. I els seus títols passaren a la seva germana Anna de Cabrera que tot just tenia 18 anys.

Referències 

Joan II
Vescomtes de Bas
Nobles catalans històrics
Polítics catalans històrics